Le terme « effeuilleur » peut faire référence à :
 un effeuilleur, personne qui effeuille ;
 un effeuilleur, synonyme de stripteaseur ;
 L'Effeuilleur, livre australien de 1961.

Voir aussi 

 
 La Rose effeuillée
 Effeuiller la marguerite